Trismus est la contraction constante et involontaire des muscles des mâchoires.

Trismus est le nom d'un type de voilier de croisière hauturière .